Начелник општине је носилац извршне власти у општини.

У Републици Српској и Федерацији БиХ начелници општина се бирају непосредно на локалним изборима на мандат од четири године. Они стоје на челу општинске управе. Функција под овим називом постоји још и у Хрватској, док је у Србији одговарајућа функција предсједник општине.

Као носилац извршне власти општине, задужен да проводи политику и извршава одлуке и друга акта скупштине општине и руководи административном службом општине. Начелник општине предлаже скупштини статут општине, одлуке и друга општа акта, буџет, завршни рачун буџета, програме и планове из надлежности скупштине, одговоран је за извршење поверених послова државне управе, оснива и уређује општинске административне службе, представља и заступа општину, одговоран је за законитост аката које предлаже скупштини, доноси акте и предузима друге радње у руковођењу административном службом општине, те обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Начелник општине самостално утврђује унутрашњу организацију општинске административне службе, која се заснива на критеријумима ефикасности, делотворности и економичности уз поштовање законом утврђених принципа.

Види још 
 Скупштина општине
 Извршни одбор скупштине општине

Општина